Le terme Molas peut désigner :

Personnes 

 Aurélien Molas (né en 1985), est un écrivain français.
 Frédéric Molas (né en 1982),  dit le « Joueur du Grenier », est un testeur français de jeux vidéo sur Internet.
 Marie Rose Molas y Vallvé (1815-1876), religieuse espagnole, sainte catholique.

Lieux 

 Molas, une commune française, située dans le département de la Haute-Garonne et la région Midi-Pyrénées.
 Le col Molas, un col des montagnes Rocheuses, au Colorado

Patronyme français
Homonymie de patronyme